Джундалла или Джондалла (, букв. Солдаты Аллаха) — террористическая исламистская организация в Иране, также известная как Движение народного сопротивления Ирана.

Организация 
В организацию входят сунниты, главным образом, из Белуджистана. Джундалла получила известность нападениями на военных, полицейских и гражданское население под лозунгом сопротивления шиитским притеснениям со стороны официальных властей. Лидер организации Абдулмалик Риги был захвачен и казнён в 2010 году. На счету Джундаллы около 400 убитых иранских солдат.
Группа связана с торговлей наркотиками.

Многие эксперты подозревают Джундаллу в связях с террористической сетью Аль-Каида.

Иран длительное время утверждает, что Джундалла получает помощь от США, хотя официальный Вашингтон это опровергает. В начале 2012 года в американской прессе появились сообщения, что боевиков Джундаллы для атак против иранских официальных лиц пытались нанимать агенты Моссада, притворявшиеся агентами ЦРУ.

Крупные теракты 
 Террористический акт в Пишине.
 15 июля 2010 года произошли взрывы перед мечетью в Захедане, в результате которых 27 человек погибли и более 270 получили ранения. Ответственность взяли на себя родственники казнённого Риги.
 Террористический акт в Чахбехаре.
 Убийство альпинистов в Кашмире.
Отражение в искусстве

художественный фильм -

Когда луна была полной (2019) 
Shabi Ke Mah Kamel Shod

Иран, режиссер Narges Abyar

Примечания

Ссылки 
 Seymour Hersh: The Secret War in Iran
 Iran: US 'supporting terrorists'
 Iranian bombing 'kills 11 people'
 The Secret War Against Iran
 Foreign devils in the Iranian mountains 
 Terrorist attacks in Iran and Iraq point to the involvement of the U.S. and Britain
 Drug Library on Afghan Opium
 Opium Trade Policy
 Opium Airlift
 Russians Accuse Karzai of Drug Trade
 Hersh’s Video Interview
 Western Support for Terrorism
 Balochistan Online Media
 Information Clearing House Article: US Heavy Meddle in Iran

Videos 
 ABC investigative report by Brian Ross
 Aljazeera Report on Drug Trafficking From Pakistan
 Aljazeera Report on Drug Trafficking
 Taliban’s Dirty Poppies
 Taliban Trafficking
 America’s Blind Eye
 Iran building a wall to check Pakistani smugglers
 Documentary on Iranian Drug War
 PressTV Report on Jundallah Part 1
 PressTV Report on Jundallah Part 2
 PressTV Report on US Jundallah Relations
 CNN video report
 Ahmadinejad Warning Against Covert Relations With Drug Smugglers
 Video: Exporting the Taliban Revolution
 Jundallah Terrorist Organization in Iran — Part I Part II Part III (Free PressTV documentary)

Политика Ирана
Вооружённые исламистские группировки
Террористические организации
Белуджистан